

Persone
Octavian Popescu  – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno (n. 1938)
Octavian Popescu  – calciatore rumeno (n. 2002)